Steinkopff Verlag ist der Name eines der folgenden Verlage:

 Steinkopff & Springer, Dresden (1898–1908) 
 Verlag Theodor Steinkopff, Dresden (1908–1978)
 Dr. Dietrich Steinkopff Verlag  Frankfurt am Main, Wiesbaden, Darmstadt (1948–2009)